Riachinho, un comune brasiliano del Tocantins.
 Riachinho, un comune brasiliano del Minas Gerais.